Diamond Peak ist der Name folgender Berge:

 Diamond Peak (Oregon), Schildvulkan in Oregon, Vereinigte Staaten
 Diamond Peak (Südgeorgien) auf Südgeorgien, Atlantik